Sezon (2013) był 69. edycją Tippeligaen – najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii. Sezon rozpoczął się 15 marca, a zakończył się 10 listopada 2013. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytułu broniła drużyna Molde FK, ale nowym mistrzem został zespół Strømsgodset IF, dla którego był to dopiero 2. tytuł w historii.

Drużyny
W sezonie 2013 wystąpiło 13 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu, dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły sezonu 2012 1. divisjon oraz zwycięzca baraży o Tippeligaen.

Tabela  

|- style="background:#fcc;"
|rowspan="2"|15
|rowspan="2" style="text-align:left"|Tromsø (S)
|rowspan="2"|30
|rowspan="2"|7
|rowspan="2"|8
|rowspan="2"|15
|rowspan="2"|41
|rowspan="2"|50
|rowspan="2"|–9
|rowspan="2"|29
|style="text-align:center; font-size:92.5%; background:#97deff;"|Liga Europy UEFA • I runda kwalifikacyjna 2
|-
|style="text-align:center; font-size:92.5%; background:#fcc;"|

Wyniki spotkań

Baraż o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu drużyna z 14. miejsca Tippeligean  rozegrała dwumecz o utrzymanie miejsca w lidze ze zwycięzca play-off pomiędzy drużynami z miejsc 3.-6. 1. divisjon. Sarpsborg 08 zwyciężył 3-0 i utrzymał miejsce w Tippeligean.

Sarpsborg 08 zwyciężył 3-0 w dwumeczu.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Zobacz też 
 Tippeligaen

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2013 w Norwegii